Deepwater ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deepwater (Missouri)
 Deepwater (New Jersey)
 Deep Water (West Virginia)
 diverse Deepwater Townships

in Australien:
 Deepwater (New South Wales)

Deepwater bezeichnet
 Deepwater (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm des Regisseurs David S. Marfield aus dem Jahr 2004